Die Naval Group Pacific mit Sitz in Sydney, Australien, wurde im Oktober 2019 von der in Frankreich beheimateten Naval Group gegründet, um sich langfristig für die australische Verteidigungsindustrie im Marinebereich zu engagieren.

Die Naval Group ist ein Unternehmen in Frankreich, das im Bereich Marineschiffbau arbeitet und zwar vom Entwurf über die Konstruktion bis zum Bau der Marineschiffe. Auch die spätere Begleitung und Unterstützung im Einsatz kann durch die Firma erfolgen. Naval Group hat von Australien in Konkurrenz zur ThyssenKrupp Marine Systems einen Auftrag über 12 konventionell angetriebene U-Boote der sogenannten Attack-Klasse erhalten. 

Die Gründung der Naval Group Pacific steht im engen Zusammenhang mit dem U-Boot-Auftrag der 12 U-Boote für rund 50 Mrd. australische Dollar und ist verantwortlich für die kommerziellen Aktivitäten der Naval Group in Australien und Neuseeland. Es ist geplant, dass die Naval Group Pacific ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Australien aufbaut. Außerdem soll nach Partnern in den Universitäten, Laboratorien und in der Industrie gesucht werden, um auch beim zukünftigen Bau von Fregatten oder Patrouillenboote mitzuwirken. 

Der zuständige Planungs- und Baupartner für das U-Boot-Programm SEA 1000 ist die in Adelaide ansässige Naval Group Australia, die unabhängig von der Naval Group Pacific agieren soll.

Weblinks 
 https://www.naval-group.com/en/news/signature-of-mou-between-naval-group-pacific-and-mactaggart-scott/

Royal Australian Navy
Gegründet 2019
Australisch-französische Beziehungen
Unternehmen (Sydney)
Unternehmen (Schiffbau)